Targoum peut désigner:

l'une des traductions en araméen de la Bible, collectivement connues sous le nom de Targoumim.
l'araméen lui-même, dans les textes juifs médiévaux.
Un ensemble de dialectes modernes de judéo-araméen, dont celui des Juifs du Kurdistan.
The Daily Targum, le journal officiel des étudiants de l'université Rutgers.